Isolante pode referir-se a:

 Isolante elétrico
 Isolante térmico
 Isolante topológico

Desambiguação